Гутьеррес-Самора () — муниципалитет в Мексике, штат Веракрус, расположен в регионе Тотонака. Административный центр — город Гутьеррес-Самора. Муниципалитет назван в честь местного уроженца Мануэля Гутьерреса Саморы, который в 1857-1861 годах был губернатором штата Веракрус.

История

Состав

Экономика

Ссылки 

Муниципалитеты Веракруса